Playground Psychotics — музичний альбом Френка Заппи. Виданий року лейблом Barking Pumpkin Records в 1992 році і перевиданий Rykodisc в 1995. Загальна тривалість композицій становить 132 хв : 35 с.

Список пісень

Диск 1 

 Here Comes the Gear, Lads — 1:00
 The Living Garbage Truck — 1:20
 A Typical Sound Check — 1:19
 This Is Neat — 0:23
 The Motel Lobby — 1:21
 Getting Stewed — 0:55
 The Motel Room — 0:29
 Don't Take Me Down — 1:11
 The Dressing Room — 0:24
 Learning Penis Dimension'' — 2:02
 You There, with the Hard On! — 0:25
 Zanti Serenade — 2:40 -
 Divan — 1:46
 Sleeping in a Jar — 1:30
 Don't Eat There — 2:26
 Brixton Still Life — 2:59
 Super Grease — 1:39 -
 Wonderful Wino — 4:52 -
 Sharleena — 4:23
 Cruisin' for Burgers — 2:53
 Diptheria Blues — 6:19 -
 Well — 4:43 -
 Say Please — 0:57 -
 Aaawk — 2:59 -
 Scumbag — 5:53 -
 A Small Eternity with Yoko Ono — 6:07 -

 Диск 2 

 Beer Shampoo — 1:39
 Champagne Lecture — 4:29
 Childish Perversions — 1:31
 Playground Psychotics — 1:08
 The Mudshark Interview — 2:39
 There's No Lust in Jazz — 0:55
 Botulism on the Hoof — 0:47
 You Got Your Armies — 0:10
 The Spew King — 0:24
 I'm Doomed — 0:25
 Status Back Baby — 2:49
 The London Cab Tape — 1:24 -
 Concentration Moon, Part One — 1:20
 The Sanzini Brothers — 1:33 -
 It's a Good Thing We Get Paid to Do This — 2:45
 Concentration Moon, Part Two — 2:04
 Mom & Dad — 3:16
 Intro to Music for Low Budget Orchestra — 1:32
 Billy the Mountain — 30:25
 He's Watching Us — 1:21
 If You're Not a Professional Actor — 0:23
 He's Right — 0:14
 Going for the Money — 0:12
 Jeff Quits — 1:33
 A Bunch of Adventures — 0:56
 Martin Lickert's Story — 0:39
 A Great Guy — 0:30
 Bad Acting — 0:10
 The Worst Reviews — 0:20
 A Version of Himself — 1:02
 I Could Be a Star Now'' — 0:36
</div>

Посилання 

Альбоми Френка Заппи
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми